François Bignon (), graveur français ;
 François Bignon (), militaire français, président de la commission homonyme ;
 François Bignon (1789-1863), personnalité politique française.